Die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendmedizin e. V. (DAKJ) ist der Dachverband der kinder- und jugendmedizinischen Gesellschaften und Fachverbände Deutschlands mit Sitz in Berlin.

Diese koordiniert und bearbeitet die gemeinsamen Anliegen der kinder- und jugendmedizinischen Verbände und vertritt sie nach außen. Die DAKJ wurde 1988 als Dachverband der pädiatrischen Gesellschaften Deutschlands gegründet.

Mitglieder 
Gründungsmitglieder:
 Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin e.V.
 Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte e.V.
 Deutsche Gesellschaft für Sozialpädiatrie und Jugendmedizin e.V.

In der DAKJ sind darüber hinaus seit 2010 weitere Organisationen vertreten:
 Aktionskomitee Kind im Krankenhaus Bundesverband e.V.
 Berufsverband der Kinderkrankenpflege Deutschlands e.V.
 Deutsche Gesellschaft für Kinderchirurgie e.V.
 Vereinigung Leitender Kinder- und Jugendärzte und Kinderchirurgen Deutschlands e.V.
und seit 2012
 die Gesellschaft der Kinderkrankenhäuser und Kinderabteilungen in Deutschland e. V.

Folgende Institutionen haben als kooptierte Mitglieder (ohne Stimmrecht) Vorschlagsrecht:
 Die Kaiserin Auguste Victoria Gesellschaft für Präventive Pädiatrie e.V.
 die Gesellschaft für pädiatrische Radiologie e.V.
 die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie e.V.
 der Berufsverband der - und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie Deutschland
 das Kindernetzwerk e.V.

Kommissionen 
Die Arbeit der DAKJ findet in Kommissionen statt. Zurzeit (2013) sind folgende Kommissionen aktiv:
 Kommission für ethische Fragen,
 Kommission für Infektionskrankheiten und Impffragen,
 Kommission für Weiterbildungs- und Strukturfragen,
 Kommission Jugendmedizin,
 Kommission Kindergesundheit in Kindertagesstätten,
 Kommission Kinderschutz.
Die Stellungnahmen und Empfehlungen der Kommissionen werden auf der Homepage der DAKJ sowie in pädiatrischen Fachzeitschriften (Monatsschrift Kinderheilkunde, Kinder- und Jugendarzt, Kinderärztliche Praxis) veröffentlicht.
Die Kommission Kindergesundheit in Kindertagesstätten betreut ein Informationsportal für KiTa-Mitarbeiter und Eltern.

Helmut-Stickl-Preis 
Seit 1992 vergibt der Verein den Helmut-Stickl-Preis für hervorragende Leistungen bei der Förderung des Impfgedankens.

Kinderumwelt gGmbH 
Die  Kinderumwelt gGmbH - Kinderärztliche Beratungsstelle für Allergie- und Umweltfragen ist eine Tochtergesellschaft mit Sitz in Osnabrück.

Weblinks 
 Homepage der DAKJ
 Informationsportal Kita-Gesundheit

Verein (Berlin)
Verein (Bundesverband)
Gegründet 1988
Organisation (Kinderheilkunde)